CRK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Clark (Filippine)
 CRK – codice aeromobile IATA per il Bombardier CRJ 1000
 CRK – codice vettore ICAO di Hong Kong Airlines
 crk – codice ISO 639-3 della lingua cree delle pianure